Carnaby steht für:

 Carnaby Street in London
 Keith Carnaby (1910–1994), australischer Entomologe
 Piaggio Carnaby, italienischer Motorroller